Anastasija Maksimova – ginnasta russa
 Ekaterina Sergeevna Maksimova – danzatrice sovietica
 Irina Maksimova, nota come Irina Starych – biatleta russa
 Nina Maksimova – cestista e allenatrice di pallacanestro sovietica
 Tat'jana Stepanovna Maksimova-Koškinskaja – attrice e commediografa russa